CAP:
 CAP (торговая марка) (CAP Märkte) — немецкая торговая марка, социальная франшиза и сеть супермаркетов в формате «у дома», в которых работают в основном инвалиды.
 Теорема CAP
 Гражданский воздушный патруль ()
 CAP (от  — Батарея тестов Вильямса